Daouda Diakité (ur. 1977) – piłkarz, reprezentant Mali
 Daouda Diakité (ur. 1983) – piłkarz, reprezentant Burkina Faso